La categoria +78 kg è stata la settima e ultima categoria femminile di peso per il Judo ai Giochi della XXX Olimpiade; la gara si è svolta il 3 agosto 2012 presso l'ExCeL Exhibition Centre di Londra. Vi hanno partecipato 20 atlete in rappresentanza di altrettanti paesi.

L'atleta saudita Wojdan Shaherkani è stata la prima donna del suo paese a prendere parte ad una qualsiasi competizione olimpica.

La gara ha visto l'affermazione della cubana Idalys Ortiz che ha superato in finale la giapponese Mika Sugimoto.

Formato 
L'evento si svolge con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le quattro atlete sconfitte ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; le vincitrici si scontrano con le perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Collegamenti esterni 

F079